Братья Брайаны — победители турнира.

Посев 
Сеянные команды начали турнир со второго раунда.

 ' Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Иван Додиг /  Марсело Мело (Второй раунд)
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Четвертьфинал)
  Рохан Бопанна /  Флорин Мерджа (Второй раунд)

<li>  Ненад Зимонич /  Марцин Матковский (Четвертьфинал)
<li>  Александр Пейя /  Бруно Соарес (Полуфинал)
<li>  Джейми Маррей /  Джон Пирс (Четвертьфинал)
<li>  Николя Маю /  Пьер-Юг Эрбер (Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Rogers Cup 2015